Brocani ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Brocani (* 1938), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Gabriele Brocani (* 1968), italienischer Radiomoderator